Aidenbachstraße (München), een straat in München
Aidenbachstraße (metrostation), een station van de metro van München